52. breddegrad kan henvise til:

 52. nordlige breddekreds
 52. sydlige breddekreds